Ängesholmen is de naam van drie eilanden in de Kalixrivier in het noorden van Zweden:
Ängesholmen (Nybyn); nabij Nybyn
Ängesholmen (Räktjärv); in het meer Räktjärv
Ängesholmen (Gammelgården); nabij Gammelgården